Хуан Уальпарримачи Майта (; , Потоси (ныне департамент Потоси в Боливии) — ) — боливийский  и . Участник борьбы против властей Испании во время Войны за независимость испанских колоний в Америке. Один из лидеров коренных народов. Почитается как национальный герой в Боливии (с 2017).

Внук португальского еврея. Родился в Мача (Потоси) в 1793 году, в семье испанца и индианки Куско. После ранней смерти матери, брошенный отцом, голодал, бродяжничал, воспитывался индейцами, пока не был усыновлён семейной парой: Хуаной и Мануэлем Ассенсио Падилью, привившим ему любовь к коренным народам Боливии и, с которыми он присоединился революционной борьбе против испанской короны. Поскольку он знал только фамилию своего деда по материнской линии, он принял её, и под ней вошёл в историю литературы Боливии.

До смерти в 1814 году во время битвы при Серро-де-Лас-Карретас, его называли «солдатским поэтом»

В минуты отдыха Уальпарримачи писал литературные произведения на языке кечуа и кастильском, в основном поэзию. Автор ряда децим. Сохранились 12 куплетов в жанре любовной лирики.

Литература 
 Литературный энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Под редакцией В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 1987.
 Вольский В. В. Латинская Америка. — Москва, Советская энциклопедия, 1979

Ссылки 
 Juan Wallparrimachi Mayta: héroe y poeta en Bolivia
 Conoce a Juan Wallparrimachi, declarado Héroe Nacional de Bolivia

Персоналии:Война за независимость испанских колоний в Америке
Революционеры Боливии